Reliance (Dakota del Sud), població dels Estats Units a l'estat de Dakota del Sud.
 Reliance (Wyoming), població dels Estats Units a l'estat de Wyoming.